Schyschkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Schischkowzy/Шишковцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Schyschkiwzi (Horodok)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Schyschkiwzi (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw, siehe Schyschkiwzi (Borschtschiw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, Landgemeinde Stawtschany, siehe Schyschkiwzi (Tscherniwzi, Stawtschany)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, Stadtgemeinde Nowoselyzja siehe Schyschkiwzi (Tscherniwzi, Nowoselyzja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Schyschkiwzi (Dnister)